Miejscowości w USA:
 Van Wert – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Van Wert – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Van Wert
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Van Wert (ang. Van Wert County) – w stanie Ohio